«Гой в неділечку та й пораночку» — українська колядка історико-військового змісту.

Текст 
 Гой в неділечку та й пораночку
 Та й заказано та й на війночку.
 Хто сина має, най в військо дає,
 А хто не має, то най наймає.

 Гой мала вдова одного сина,
 Одного мала та й в військо дала.
 Як го давала, наповідала:
 — Поперед війська не видавайся,
 Позаді, синку, та й не лишайся,
 Посередині завше тримайся.

 А син неньки та й не послухав,
 Та й не послухав, вперед поїхав,
 Коником грає, мечем ввиває,
 Мечем ввиває, турка рубає,
 Турка рубає, з гармат стріляє.
 Як вдарив з гармат в Цареград-город,
 Й а всіх міщанів позалякали,
 Во дворах віконця повилітали.

 Вийшов до него сам цар турецький
 Та виніс єму полумис злота.
 Він на тото не подивився,
 Не зняв шапочки, не поклонився.
 — Чий же то синок та й войовничок?
 Я ж би за него свою дочку дав.
 — Гой твоя дочка не мені рівня,
 Моя рівня в Польщі королівна.

Див. також 
 Список українських колядок і щедрівок
 Колядки
 Ой торгом, торгом, та й Сочевою
 Ой славен, явен красний Андрійко
 Ой рано, рано кури запіли
 Ци спиш, ци чуєш, пан господарю

Джерела 
 Героїчний епос українського народу. Хрестоматія. Упоряд. Таланчук О. М., Кислий Ф. С. — К.: Либідь, 1993. — 432с. ISBN 5-325-00429-8

Колядки